Hinterburg steht für:
 Trakt einer Burg, siehe Burg

Hinterburg ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Hinterburg (Dunningen), Ortsteil der Gemeinde Dunningen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Hinterburg (Neukirch), Ortsteil der Gemeinde Neukirch, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Tengen-Hinterburg, Ortsteil der Stadt Tengen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Hinterburg (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Hinterburg (Gemeinde Micheldorf), Ortschaft von Micheldorf in Oberösterreich, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Hinterburg (Gemeinde Oberwölz), Ortschaft von Oberwölz, Bezirk Murau, Steiermark
 Hinterburg (Gemeinde Matrei in Osttirol), Ortschaft von Matrei in Osttirol, Bezirk Lienz, Tirol
 Hinterburg (Gemeinde Oberperfuss), Ortschaft von Oberperfuss, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

 Hinterburg (Berneck), Ortschaft der Gemeinde Berneck SG, Kanton St. Gallen, Schweiz

Burgen:
 Hinterburg (Neckarsteinach), Burgruine in Neckarsteinach, Kreis Bergstraße, Hessen
 Hinterburg (Schlitz), Burg in Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen
 Hinterburg (Tengen), Burgruine bei Tengen-Hinterburg, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

sowie:
 Hinterburg (Alpweide), Alpweide in der Gemeinde Brienz BE